200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 7 sierpnia, a finał konkurencji 8 sierpnia.

Mistrzem olimpijskim został Chińczyk Sun Yang, uzyskawszy czas 1:44,65. Reprezentujący Południową Afrykę Chad le Clos, który prowadził przez pierwsze 150 metrów wyścigu, ostatecznie zdobył srebrny medal i ustanowił nowy rekord Afryki (1:45,20). Amerykanin Conor Dwyer wywalczył brąz (1:45,23).

Płynąc ze skrajnego toru, czwarte miejsce, z czasem 1:45,49, zajął mistrz świata sprzed roku, Brytyjczyk James Guy. Na kolejnych miejscach uplasowali się Amerykanin Townley Haas (1:45,58) i rekordzista świata, Niemiec Paul Biedermann (1:45,84). Siódmy był Japończyk Kosuke Hagino (1:45,90), który dwa dni wcześniej zwyciężył w konkurencji 400 m stylem zmiennym. Ostatnie miejsce w finale zajął Rosjanin Aleksandr Krasnych (1:45,91).

Dzień wcześniej, w półfinale płynął reprezentant Polski Kacper Majchrzak, który ustanowił nowy rekord kraju, uzyskawszy czas 1:46,30. Polak ostatecznie został sklasyfikowany na dziesiątej pozycji.

Tytułu mistrza olimpijskiego z Londynu bronił Francuz Yannick Agnel, który odpadł w eliminacjach, zajmując 19. miejsce. Wkrótce po igrzyskach Agnel zakończył karierę sportową.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 

* Jérémy Stravius zrezygnował z udziału w półfinale, żeby skupić się na finale 4 × 100 m stylem dowolnym mężczyzn.

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem dowolnym mężczyzn